Pseudotrachypus är ett släkte av bladmossor. Pseudotrachypus ingår i familjen Trachypodaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Pseudotrachypus